

Carriera 
Diana Šnaider ha vinto 4 titoli nel singolare e 3 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 9 gennaio 2023 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 105, e il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 269.

Nella sua carriera da junior ha vinto il Torneo di Wimbledon 2021 - Doppio ragazze con la bielorussa Kristina Dmitruk e l'Australian Open 2022 - Doppio ragazze con la statunitense Clervie Ngounoue. Ha anche raggiunto la finale agli Open di Francia 2020 - Doppio ragazze con la russa Marija Bondarenko.

Fa il suo debutto nel circuito maggiore durante la Kremlin Cup 2021 accedendo nelle qualificazioni grazie ad una wild-card, eliminando al primo turno la più quotata connazionale Kamilla Rachimova, per poi cedere al turno finale da Oksana Selechmet'eva.

Statistiche WTA

Singolare

Vittorie (1)

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Sconfitte (1)

Doppio

Vittorie (3)

Sconfitte (1)

Grand Slam Junior

Doppio

Vittorie (3)

Sconfitte (1)

Note

Collegamenti esterni